Краљевско хрватско домобранство, Аустроугарска
 Хрватско домобранство (НДХ), Независна Држава Хрватска
 Домобранство (ХВ), Република Хрватска
 Домобранство (ХВО), Босна и Херцеговина